mignatta, o sanguisuga specie di anellide
mignatta, mezzo d'assalto nella prima guerra mondiale